Hofbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hofbach (Aitnach), linker Zufluss der Aitnach (zum Schwarzen Regen) bei der Reibenmühle, Ortsteil Schlatzendorf, Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Hofbach (Breibach), linker Zufluss des Breibachs (zur Wied) vor Breibacherhof, Ortsgemeinde Stürzelbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hofbach (Datsbach), rechter Zufluss des Datsbachs (zur Kyll) beim Berghof der Ortsgemeinde Usch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hofbach (Faule Ache), rechter Zufluss der Faulen Ache (zur Vils) bei Weißbach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hofbach (Federbach), am Oberlauf Hofwiesbach, linker Zufluss des Federbachs (zur Lein) nahe Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hofbach (Freisbach), linker Zufluss des Freisbachs (zur Nahe) in Asweiler, Gemeinde Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hofbach (Frohnbach), rechter Zufluss des Frohnbachs (zur Mosel) vor Hirzlei, Ortsgemeinde Brauneberg, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Hofbach (Johannesbach), linker Zufluss des Johannesbachs (zur Blies) in Winterbach, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hofbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs (zur  Fränkischen Saale) in Windheim, Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Hofbach (Koser), rechter Zufluss der Koser (Schorgast) / des Koserbachs bei Adlerhütte, Markt Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hofbach (Muota), rechter Zufluss der Muota am Kloster, Gemeinde Muotathal, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz 
 Hofbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark.
 Hofbach (Pönterbach),  rechter Zufluss des Pönterbachs (zum Brohlbach, zum Mittelrhein) an der Pöntermühle bei Kell, Stadt Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Hofbach (Speltach), rechter Zufluss der Speltach nach Unterspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hofbach (Steinerlohgraben), rechter Zufluss des Steinerlohgrabens (zum Scherrbach) bei Kleinallmerspann, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hofbach (Suhre), linker Zufluss der Suhre oder Sure nach dem Sempachersee in Oberkirch, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Hofbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur March) in Velm-Götzendorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Hofbach (Trauchgauer Ach), linker Zufluss des Oberlaufs Ach der Trauchgauer Ach (zum Halblech) gegenüber dem Langenmoos von Steingaden, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hofbach (Wiese) am Oberlauf Dachsgraben, rechter Zufluss der Wiese in Unterkastel, Gemeinde Fröhnd, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Ort:
 Hofbach (Urnäsch), Siedlungsplatz in der Gemeinde Urnäsch, ehemaliger Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden

Siehe auch:
 Hofgraben
 Hofgrabenbach
 Hofklinge
 Veldenzer Hofbach